Toponímia:
 Berry  o Berric , província del regne de França, actualment compresa pels departaments de Cher i Indre
 Berry (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Berry (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Berry-au-Bac, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França, França)
 Berry-Bouy, municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Berry Hill, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Comtat de Berry, jurisdicció feudal d'Aquitània, formada per la regió del Berry amb capital a Bourges, fou comtat sota els merovingis i potser abans
 Mornay-Berry, municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Ranxeria Berry Creek, poble d'amerindis dels Estats Units de la part nord-est de Califòrnia, al sud de Lassen Peak
 Biografies:
 Arthur Berry (Liverpool, Regne Unit, 1888 - Regne Unit, 1953), futbolista anglès, guanyador de dues medalles olímpiques
 Charlotte de Berry (Anglaterra, 1636-?), capitana pirata, considerada un personatge de ficció
 Chuck Berry (Saint Louis, Missouri, 1926 – Missouri, 2017), compositor, intèrpret i guitarrista afroamericà de rock'n'roll
 Halle Berry (Cleveland, Ohio, 1966), model i actriu estatunidenca
 Ken Berry (Moline, Illinois, 1933 - Burbank, Califòrnia, 2018), comediant i actor nord-americà
 Mary Berry (Bath, Somerset, 1935), escriptora gastronòmica i presentadora de televisió britànica
 Stuart Berry, àrbitre de rugbi representant de la Federació sud-africana de Rugbi
 Walter Berry (Viena, Àustria, 1929 - 2000), baix-baríton austríac
 Miscel·lània: Duc de Berry, títol nobiliari francès que va ser utilitzat sovint pels membres menors de la família reial